Имре Сабо: Сабо, Имре (1814—1881) — епископ Сомбатхея.
 Сабо, Имре (1912—1987) — венгерский юрист.